Уэствилл, , буквально «западный город»:
 Уэствилл (Флорида)
 Уэствилл (ЮАР) — пригород Дурбана
 Уэствилл (Канада) — город в округе Пикту, Новая Шотландия